Stary Testament
 Auld Alliance
 Układ w Corbeil